1,3-dimethyl-2-imidazolidinon
 Danmarks Meteorologiske Institut, het Deens meteorologisch instituut
 Direct Media Interface, een interface voor de bus tussen componenten op een Intel moederbord
 Driver machine interace, het bedienscherm van het European Train Control System in treincabines
 Directional Movement Indicator, een indicator voor gebruik op effectenbeurzen